Света Петка је у изворном значењу православна светитељка > погледати: Света Петка.

Хришћанске светитељке 
 Света Петка Римљанка (2. век)
 Света Петка Иконијска (3-4. век)
 Света Петка Балканска (11. век)

Топоними 
Србија:
 Света Петка (Бујановац), село у општини Бујановац, Србија;

Северна Македонија:
 Света Петка (Сопиште), село у општини Сопиште, Северна Македонија;

Бугарска:
 Света Петка (Пазарџик), село у Параџичкој области, Бугарска;
 Света Петка (тврђава), тврђава у граду Пештери, Бугарска;

Грчка:
 Света Петка (Лерин), село у општини Лерин, Грчка;

Види још 
 Црква Свете Петке
 Света Параскева